Schärfe bezeichnet:
 Schärfe (Schneide), eine mechanische Eigenschaft eines Werkzeugs
 Schärfe (Fotografie), die Unterscheidbarkeit von Details in einem Bild
 Sehschärfe, die Fähigkeit, mit den Augen optische Muster und Konturen wahrzunehmen
 Schärfe (Psychoakustik), eine psychoakustische Empfindungsgröße
 Geschmackliche Schärfe, eine geschmackliche Eigenschaft von Lebensmitteln
 Schärfe (Kynologie), ein Verhalten von Haushunden
 den geschliffenen Teil der Klinge bei Klingenwaffen, siehe auch Fehlschärfe
 den unteren Rand einer Glocke, siehe auch Schärfendurchmesser
 Referentielle Schärfe, in der Semantik der Grad, mit dem Aussagen als wahr anerkannt werden
 Schärfe (Mathematik), Begriff beispielsweise bei Ungleichungen
 Trennschärfe eines Tests, Eigenschaft eines statistischen Tests

Siehe auch:
 Scharf (Begriffsklärung)